Pinho puede referirse a:

 Pinho, freguesia en el concelho de Boticas, Portugal.
 Pinho, freguesia en el concelho de São Pedro do Sul, Portugal.
 Praia do Pinho, playa en el municipio de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil.